Hiba est le nom japonais d'une espèce de cyprès (Thujopsis dolabrata). Cet arbre est le symbole de la préfecture d'Aomori.
 Hiba (en ) est un prénom féminin d'origine arabe qui signifie Don.
 Hiba signifie "tendresse" en hébreu.